1-ша ракетка світу Серена Вільямс була чинною чемпіонкою й намагалася завоювати свій рекордний, шостий, титул на цьому турнірі, але у фіналі її перемогла Вікторія Азаренко з рахунком 6–3, 6–1. Для Азаренко це був третій титул WTA в одиночному розряді і перший - прем'єрного або вище рівня.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.
{{columns-list|2|
  Серена Вільямс (фінал)
  Дінара Сафіна (3 коло)
  Єлена Янкович (2 коло)
  Олена Дементьєва (4 коло)
  Вінус Вільямс (півфінал)
  Віра Звонарьова (3 коло)
  Ана Іванович (3 коло)
  Світлана Кузнецова (півфінал)
  Надія Петрова (3 коло)
  Агнешка Радванська (4 коло)
  Вікторія Азаренко (переможниця)
  Маріон Бартолі (2 коло)
  Каролін Возняцкі (чвертьфінал)
  Алізе Корне (3 коло)
  Флавія Пеннетта (3 коло)
  Домініка Цібулкова (3 коло, знялася to due cramping)
  Чжен Цзє (4 коло)
  Патті Шнідер (3 коло)
  Анабель Медіна Гаррігес (4 коло)
  Амелі Моресмо (4 коло)
  Кая Канепі (3 коло)
  Анна Чакветадзе (3 коло)
  Ай Суґіяма (2 коло)
  Аліса Клейбанова (4 коло)
  Агнеш Савай (4 коло)
  Івета Бенешова  (чвертьфінал)
  Сібіль Баммер (2 коло)
  Альона Бондаренко (2 коло)
  Александра Возняк (2 коло)
  Сара Еррані (2 коло)
  Карла Суарес Наварро (3 коло)
  Пен Шуай ''(3 коло)
}}

Сітка

Фінальна частина 

| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С Вільямс
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= А Ґлетч
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=PR
| RD2-team03= М Сантанджело
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=32
| RD2-team04= П Шуай
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=17
| RD2-team05= Ц Чжен
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Ю Гергес
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=64
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=14
| RD2-team08= А Корне
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=77
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= С Вільямс
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=32
| RD3-team02= П Шуай
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=17
| RD3-team03= Ц Чжен
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=14
| RD3-team04= А Корне
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=0
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= С Вільямс
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=17
| RD4-team02= Ц Чжен
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3=3
}}

Секція 2 

| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А Кудрявцева
| RD2-score06-1=63
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= К Шпрем
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=16
| RD2-team08= Д Цібулкова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Х Дулко
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=26
| RD3-team02= І Бенешова
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=19
| RD3-team03=

Секція 4 

| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Я Вікмаєр
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Дж Крейбас
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А-Л Гренефельд
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Т Гендлер
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=65
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ш Пеєр| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3= 
| RD2-seed01=10
| RD2-team01= А Радванська| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Т Танасугарн
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=2
| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=5
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= К Канепі
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7
| RD2-seed05=30
| RD2-team05= С Еррані
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А-Л Гренефельд
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ш Пеєр
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= В Вільямс
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=10
| RD3-team01=

Нижня половина

Секція 5 

| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= А Пивоварова
| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Б Маттек-Сендс
| RD1-score14-1=61
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 
| RD2-seed01=13
| RD2-team01= К Возняцкі
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Є Докич
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=2
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Л Шафарова
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=18
| RD2-team04= П Шнідер
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=31
| RD2-team05={{nowrap| К Суарес Наварро}}
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=77
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=63
| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= А Пивоварова
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= О Дементьєва
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=13
| RD3-team01= К Возняцкі
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=18
| RD3-team02= П Шнідер
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=31
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= О Дементьєва
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=13
| RD4-team01=

Секція 7

Секція 8

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw

Примітки 

Sony Ericsson Open
Sony Ericsson Open 2009